Zur Eule steht für:
 Bergwerk „Zur Eule“, Bergwerk in Böhmen, siehe Peter Carl (Baumeister)
 Haus „Zur Eule“, Gebäude in Arnstadt, Ilm-Kreis, Thüringen, siehe Liste von historischen Häusern in Arnstadt
 Haus „Zur Eule“, Gebäude in Limburg an der Lahn, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen, siehe Gesamtanlage Altstadt und Frankfurter Vorstadt
 Haus „Zur Eule“, Gebäude in Trier, Rheinland-Pfalz, siehe Große Eulenpfütz
 Hotel „Zur Eule“, Gebäude in Oldenburg in Holstein, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein, siehe Liste der Kulturdenkmale in Oldenburg in Holstein

Siehe auch:
 Gasthaus „Zur Eule“
 Zur Eule auf der Warte